Ел Тизал има више значења:

 Ел Тизал (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Тизал (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику